Emma Beskow kan syfta på flera olika personer:
 Emma Beskow (översättare) (1862-1935), översättare och nedtecknare av predikningar och uppbyggelselitteratur.
 Emma Beskow (cellist) (1981-), cellist och kammarmusiker.